La Coupe d'Espagne féminine de football () est une compétition espagnole de football féminin à élimination directe, organisée annuellement par la Fédération royale espagnole de football.

La première édition a lieu en 1983, cinq ans avant le lancement du championnat d'Espagne de football féminin. Actuellement la compétition a lieu à l'issue du championnat et en oppose les huit meilleures équipes.

Histoire

Finales

Lien externe 
 futfem.com

Notes et références